Колгу — многозначный термин.

Топоним 
 Колгу — деревня на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.

Личное имя 
 Колгу мак Лойте — король Айргиаллы (уп. в 520/523 году).
 Колгу мак Домнайлл — король Айлеха (572—580).
 Колгу мак Файльбе Флайнн — король Мунстера (665—678).
 Колгу мак Коннакан (ум. в 884) — ирландский историк и церковный деятель.